FK Spartak Tambov (rusky: Футбольный клуб «Спартак» Тамбов) byl ruský fotbalový klub sídlící ve městě Tambov. Klub byl založen v roce 1960, zanikl v roce 2014.

Historické názvy 

 1960 – Spartak Tambov
 1972 – Revtrud Tambov
 1980 – Spartak Tambov

Sezóny

Externí odkazy 

 Oficiální stránky klubu

Tambov, Spartak
Tambov, Spartak
Tambov, Spartak